Roques puede referirse a: 

 Roques, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Roques, comuna francesa situada en Gers.